Yerri är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Yerri ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Pantano de Alloz.

Terrängen runt Yerri är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Terrängen runt Yerri sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Yerri. Runt Yerri är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Estella-Lizarra,  km väster om Yerri. Trakten runt Yerri består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra